Detta är en lista över staden Söderköpings borgmästare.

Borgmästare i Söderköping  
Borgmästare i Söderköping före 1971.

Källor

Borgmästare i Söderköping
Söderköping